Mike kan zijn:
Een afkorting van de mannelijke voornaam Michaël
Mike Mohede (1983-2016), een Indonesisch zanger, beter bekend als "Mike"
Het woord uit het internationale spellingsalfabet voor de letter "M"
Mike (miniserie), Amerikaanse miniserie uit 2022

Zie ook:
Ivy Mike, de bijnaam van de eerste waterstofbom die tot ontploffing werd gebracht